Bohnhardt ist der Familienname folgender Personen:

Arthur Bohnhardt (1896–1980), deutscher Geiger und Dirigent
Wilhelm Bohnhardt (1808–1863),  deutscher Landtagsabgeordneter im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen